Sezon 2010/2011 – 20 edycja rozgrywek o mistrzostwo Chorwacji. Liga skupia 16 drużyn. Tytułu broniła drużyna Dinamo Zagrzeb, co jej się udało i po raz trzynasty została Mistrzem Chorwacji.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Strzelcy 
Źródło: Prva-HNL

 19 bramek
  Ivan Krstanović (NK Zagreb)

 14 bramek
  Ante Vukušić ()

 11 bramek
  Mehmed Alispahić ()
  Nino Bule ()
  Dino Kresinger ()

 10 bramek
  Sammir (Dinamo Zagrzeb)
  Ivan Santini (NK Zadar)

 8 bramek
  Mladen Bartolović ()
  Fatos Bećiraj (Dinamo Zagrzeb)
  Leon Benko ()

Zobacz też 
 Prva hrvatska nogometna liga

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Chorwacji